Aleksandr Kleonakowicz Uszakow (1803–1877) – rosyjski generał
 Aleksandr Kiriłłowicz Uszakow (1920–1992) – radziecki wojskowy
 Aleksandr Andriejewicz Uszakow (ur. 1948) – radziecki i rosyjski biathlonista
 Aleksandr Uszakow (ur. 1979) – rosyjski bobsleista